Commerce Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Commerce Building (St. Paul, Minnesota), NRHP-ID: 07000645
 Commerce Building (Everett, Washington), NRHP-ID: 92001290

Siehe auch:
 Commercial Building